De Verbandsliga Hamburg 1981/82 was het 37ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Verbandsliga vormde de vierde klasse onder de Oberliga Nord. 

Hummesbütteler SV werd kampioen en nam net als vicekampioen SC Urania deel aan de eindronde om te promoveren. Geen van beiden kon de promotie afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1981/82